Зашквара:
 Зашквара, Василий Григорьевич (1902— 1989) — советский украинский учёный.
 Зашквара, Владимир Васильевич (1928—1996) — советский и казахстанский учёный.